Mandailing – popolo del Sud-est asiatico
 Lingua mandailing – lingua parlata in Indonesia
 Reggenza di Mandailing Natal – reggenza dell'Indonesia